Населённые пункты Гренландии формально делятся на два типа: города () и посёлки (деревни; ). И те, и другие довольно небольшие, но городами считаются центры коммун, в том числе, видимо, бывших; остальные населённые пункты — посёлки. Всего в стране насчитывается 18 городов и 59 жилых посёлков. Кроме того, существует более 50 разнообразных станций и баз: метео, научных, военных и прочих, с населением от 1 до 69 человек, население авиабазы Туле (Питуффик) — 166 человек.

Численность населения 
В среднем в одном населённом пункте Гренландии живёт около 1800 человек. Самым населённым является столица Гренландии — Нуук, с населением более 15 тыс. чел. Самым малонаселённым городом является Ивиттуут, в котором в 2009 году жило 60 человек, а в 2008 — всего 9. Население посёлков варьирует от 1 человека (Туссаак) до 558 чел. (Кангерлуссуак).

Таблица 
В таблице приводятся все населённые пункты Гренландии с населением от 1 человека (и некоторые с нулевым населением) на 2008/2009 годы. Для каждого указаны:
 тип — город, посёлок, станция
 русское название — часто в двух вариантах, передающих старую и новую гренландскую орфографию
 гренландское название — за исключением нескольких станций, для которых найдены только датские имена
 датское название — для некоторых н.п., имеющих традиционные датские названия, хотя обычно в Дании сейчас используются гренландские названия
 коммуна — одна из четырёх коммун, к которой относится данный н.п.
 старая коммуна — одна из 18 старых коммун, на которые делилась Гренландия до января 2009 года, позволяет более точно локализовать н.п.

 Примечание: Для сортировки по тому или иному параметру нужно нажать на серые треугольнички справа от названия столбца.

Карта крупных городов  
Легенда карты:
  Столица, более 15 000 жителей 
  от 5 000 до 10 000 жителей
  от 2 500 до 5 000 жителей
  от 1 000 до 2 500 жителей

Примечания

Ссылки 
 Statistics Greenland / 
 Раздел «Население»
 Gazetteer of Greenland Compiled by Per Ivar Haug. UBiT, Universitetsbiblioteket i Trondheim, August 2005, ISBN 82-7113-114-1.